Moment dipolar d'enllaç, quantificació de la polaritat d'un enllaç químic dins una molècula
 Moment dipolar químic, mesura de l'asimetria de la càrrega elèctrica en un enllaç químic
 Moment dipolar elèctric, mesura de la polaritat d'un sistema de càrregues elèctriques
 moment dipolar magnètic, mesura de la força d'una font magnètica